SM U-20 (Germania) – sommergibile della Kaiserliche Marine appartenente alla classe U-Boot Tipo U 19, varato nel 1912 e perduto per incaglio nel 1916.
 SM U-20 (Austria-Ungheria) – sommergibile della k.u.k. Kriegsmarine appartenente alla classe U-20, varato nel 1916 e affondato nel 1918.
 U-20 (sommergibile) – sommergibile della Kriegsmarine appartenente alla classe U-Boot Tipo II, varato nel 1936 e affondato nel 1944.
 U-20 (S199) – sottomarino della Bundesmarine appartenente alla classe U-206, varato nel 1974 e radiato nel 1996.